Televisão

 Boomerang, canal de TV
 Boomerang (África)
 Boomerang (Austrália)
 Boomerang (Portugal)
 Boomerang (Reino Unido)
 Cartoonito (América Latina), anteriormente chamado de "Boomerang"

Cinema
 Boomerang (1947), filme com Dana Andrews e Jane Wyatt
 Boomerang (1992), filme com Eddie Murphy e Halle Berry

Música
 Boomerang (álbum de Fermín IV)
 Boomerang (álbum de Hanson)
 Boomerang (canção de JoJo Siwa)
 Boomerang (canção de Lali Espósito)
 Boomerang (canção de Nicole Scherzinger)

Desambiguação